Iranian Super League pode referir-se a:
 Futsal Super League
 Iranian Basketball Super League
 Iranian Handball Super League
 Iranian Volleyball Super League
 Iranian Water Polo Super League
 Iranian Wrestling Super League